Houp i Fejt () je američka komedija-sapunica o dve sestre koje su dva potpuno različita sveta, ali se mnogo vole.

Likovi 
 
Fejt Ferfild (Faith Fairfield), koju glumi Keli Ripa (Kelly Ripa) je Houpina sestra. Ona je živela u Holivudu i vodila visoki život dok je snimala sapunicu Sveti i grešni, kada njen lik, Ešli Storm, iznenada zameni druga glumica. Tada traži pomoć od Houp i seli se u njen dom.

Houp Šanauski (Hope Shanowski), koju glumi Fejt Ford (Faith Ford) je porodična osoba koja živi sa mužem i troje dece, kada se iznenada useli Fejt. Houp je velikodušno prima. Ona je domaćica.

Čarli Šanauski (Charley Shanowski), koga glumi Ted Makginli (Ted McGinley) je Houpin muž. On nije srećan što fejt živi sa njima, i ljubomoran je na nju. On je lokalni zubar.

Sidni Šanauski (Sydney Shanowski), koju glumi u 1. sezoni Nikol Pagi (Nicole Paggy), a u 2. i 3. sezoni Megan Foks (Megan Fox) je Houpina najstarija ćerka. Ne voli školu, iz "popularnog" je društva i dobro se slaže sa Fejt.

Hejli Šanauski (Hayley Shanowski), koju glumi Mejsi Kraterd (Macey Cruthird) je Houpina srednja ćerka. Veoma je pametna i ima sve petice u školi.

Džastin Šanauski (Justin Shanowski), kojeg glumi Poli Lit (Paulie Litt) je Houpin najmlađi sin. Zabavan je i postoji mnogo komičnih situacija sa njim.

Spisak epizoda

1. sezona

2. sezona

3. sezona

Spoljašnje veze 
 

Америчке комедије ситуације
Америчке серије које су се почеле приказивати 2003.
Америчке серије које су се престале приказивати 2006.
Оригинални програм мреже American Broadcasting Company
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије студија ABC Signature Studios